3657 Ermolova – asteroide della fascia principale
 Cratere Ermolova – cratere sulla superficie di Venere
 Alina Ermolova – ginnasta russa
 Marija Ermolova – attrice teatrale russa